Ágios Vlásios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Vlásios (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Ágios Vlásios (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar